Okręty US Navy o nazwie USS  "Perch":
 Pierwszy "Perch" (SS-176) był okrętem podwodnym typu Porpoise, który był w służbie w latach 1936 - 1942.
 Drugi "Perch" (SS-313) był okrętem podwodnym typu Balao, który był w służbie w latach 1944 - 1971.
Perch